Бланка Наваррская:

 Бланка Наваррская (ок. 1133—1156) — королева Кастилии
 Бланка Наваррская (1177—1229) — графиня Шампани
 Бланка Наваррская (1226—1283) — герцогиня Бретани
 Бланка д’Артуа (1248—1302) — королева Наварры
 Бланка Наваррская (1331—1398) — королева Франции
 Бланка I Наваррская (1387—1441) — королева Наварры
 Бланка II Наваррская (1424—1464) — королева Наварры